Det här är en lista över svenska miljardärer, räknat i svenska kronor (SEK), för år 2014'''.

Se även
Lista över världens rikaste personer

Källor
Sveriges miljardärer 2014, Veckans Affärer 2014-12-08

Miljardärer (2014)
Svenska miljardärer (2014)
Listor över svenska miljardärer